Kaï est un nom propre.

Mythologie 
 Kaï est un personnage de la Mythologie de Magnamund

Toponyme 

 Kaï, une commune du Mali

Anthroponyme

Patronyme 

 Masayuki Kaï (1958-), peintre japonais, actif en France depuis 1976.

Pseudonyme 

 Kaï, artiste américain.